MSC steht für:

Politik und Verwaltung:

 Maritime Safety Committee, ein Ausschuss der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation
 Meteorological Service of Canada, ein kanadischer Wetterdienst
 Military Sealift Command der Vereinigten Staaten
 Military Staff Committee, Gremium des UN-Sicherheitsrats zur Planung militärischer Einsätze
 Mittweidaer Senioren-Cartell, Dachverband von Studentenverbindungen aus Mittweida (Sachsen)
 Münchner Senioren-Convent, den größten örtlichen Zusammenschluss von Corps 
 Munich Security Conference, die Münchner Sicherheitskonferenz

Religion:
 Marianites of Holy Cross, Ordensgemeinschaft
 Missionariae Sacratissimi Cordis Jesu, siehe Missionsschwestern vom Heiligsten Herzen Jesu von Hiltrup
 Missionarii Sacratissimi Cordis Jesu / Missionaires du Sacré-Cœur de Jésus, siehe Herz-Jesu-Missionare 

Sport:
 Magdeburger Schwimmclub von 1896, Magdeburger Schwimmclub
 Motorsportclub, im Allgemeinen
 MSC Mambas, deutscher Inline-Skaterhockey-Erstligist
 Münchner SC, Hockeyclub
 Münchener SC 1836, Schachverein in München
 Offizielle Drei-Buchstaben-Abkürzung in der Formel-1-Weltmeisterschaft für:
 Michael Schumacher, ehemaliger deutscher Rennfahrer
 Mick Schumacher, deutscher Rennfahrer und Sohn von Michael Schumacher

Technik:
 Management Saved Console (.msc), Komponente zur Systemverwaltung in MS Windows, siehe MMC
 Mass Storage Class, ein Protokoll für Dateiaustausch zwischen PC und USB-Massenspeicher
 Message Sequence Chart, eine Darstellungskonvention aus der Kommunikationstechnik
 Mirrorless System Camera, spiegellose Systemkamera, siehe Systemkamera#MSC
 Mobile-services Switching Centre, eine Vermittlungsstelle in Mobilfunknetzen
 Motorcycle Stability Control, eine elektronische Stabilitätskontrolle für Motorräder

 Microsoft Management Console Snap-in Control File, ein Dateiformat für [Microsoft Management Console]

Wirtschaft:
 Air Cairo (ICAO-Code), ägyptische Fluggesellschaft
 Marine Stewardship Council, eine Organisation mit Sitz in London, die nachhaltige Fischerei mit dem MSC-Siegel zertifiziert
 Mediterranean Shipping Company, eine Reederei 
 Microsoft Corporation
 Mississippi Central Railroad, eine ehemalige Eisenbahngesellschaft in den USA
 Moscow Airways (ICAO-Code), ehemalige russische Fluggesellschaft
 MSC Cruises, eine Kreuzfahrtreederei
 MSC Software MacNeal-Schwendler Corporation, Hersteller von CAE-Software
 Multimedia Super Corridor, Sonderwirtschaftszone in Malaysia, die sich an Unternehmen im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie wendet

Wissenschaft:
 Magnitude Square Coherence, eine Größe zur Bewertung der Linearität von Systemen in der Signalverarbeitung, siehe Kohärenz (Signalanalyse)
 Manned Spacecraft Center, früherer Name des Lyndon B. Johnson Space Center in Houston
 Mathematics Subject Classification, eine Klassifizierung mathematischer Inhalte
 Mesenchymal Stem Cell bzw. synonym Mesenchymal Stroma Cell, dt. Mesenchymale Stammzelle
 Messinian salinity crisis, siehe Messinische Salinitätskrise

M.Sc. steht für:
 Master of Science, ein akademischer Abschluss, siehe Master #Master of Science (M.Sc.)

msc steht für:
 Sankaran-Maninka (ISO-639-3-Code), Varietät der Sprachgruppe Maninka (Sprache)

Siehe auch:

 MSCI

Abkürzung